Pons Aelius ist der Name folgender Brücken:

 Pons Aelius, antiker Name der Engelsbrücke in Rom, Italien
 Pons Aelius, antike Brücke beim Kastell Pons Aelius in Newcastle upon Tyne, Großbritannien